Davie Selke est un footballeur allemand né le  à Schorndorf.

Il évolue au poste d'attaquant au FC Cologne.

Biographie

Origines et jeunesse 
Il est d'origine éthiopienne par son père et d'origine tchèque par sa mère. Il ne possède que la nationalité allemande.

Carrière 

Il marque son premier but en Bundesliga le  face au FC Augsbourg qui s'impose finalement sur le score de 4-2.

Statistiques

Palmarès 
  Allemagne -19 ans  
 Vainqueur du championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2014.
 Meilleur buteur du championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2014.
  Allemagne olympique
  Médaille d'argent aux Jeux olympiques en 2016
  Allemagne espoirs
 Vainqueur de l'Euro espoirs 2017.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du Werder Brême
Joueur du RB Leipzig
Joueur du Hertha Berlin
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2016
Médaillé d'argent olympique allemand
Naissance en janvier 1995
Naissance à Schorndorf